Рини Мариани Сумарно (), до развода с мужем известная как Рини Мариани Сумарно Суванди () род. 9 июня 1958 года, Мэриленд) — индонезийский экономист и политик. Министр по делам государственных предприятий Индонезии (2014—2019), министр промышленности и торговли Индонезии (2001-2004).

Биография 
Рини Сумарно родилась 9 июня 1958 года в американском штате Мэриленд. Её отец  был известным индонезийским экономистом, занимал посты директора Банка Индонезии, а также министра-координатора по вопросам экономики в правительстве Сукарно; в США он находился в служебной командировке. Всё детство Рини прошло за пределами Индонезии — в США и Нидерландах. В 1981 году она окончила колледж Уэллсли, Массачусетс, после чего переехала в Индонезию и поступила на работу в джакартский Citybank, где дослужилась до поста вице-президента. В 1990-е и 2000-е годы занимала руководящие посты в ряде частных компаний; в 1998 году была советником Министерства финансов Индонезии. 

С 2001 по 2004 год Рини Сумарно была назначена министром промышленности и торговли в  президента Мегавати Сукарнопутри. С 2014 года является министром по делам государственных предприятий в Рабочем кабинете президента Джоко Видодо.

Семья 
Рини Сумарно разведена; в прошлом была замужем за Суванди (). В их семье было трое детей.

Ссылки

Внешние ссылки 
 

Министры Индонезии
Википедия:Биографии современников
Выпускницы колледжа Уэллсли
Члены Рабочего кабинета
Члены Кабинета взаимопомощи
Экономисты Индонезии